Scheidhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Scheidhauer (1912–2006), deutscher Pilot
 Kevin Scheidhauer (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Ralf Scheidhauer (* 1981), deutscher Motorradrennfahrer
 Raoul Scheidhauer (* 1977), deutscher Basketballtrainer
 Reiner Scheidhauer (* 1954), deutscher Motorradrennfahrer
 Willi Scheidhauer (1924–2012), deutscher Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Scheithauer